McDonald's je največja veriga restavracij s hitro prehrano na svetu, saj dnevno postreže 68 milijonov strank v 119 državah sveta in teritorijih ter skupaj v 36535 restavracijah. Podjetje, ki sta ga leta 1940 ustanovila brata Richard in Maurice McDonald, je sprva ponujalo jedi na žaru. Leta 1948 sta se preusmerila v nov sistem hitre postrežbe. Poslovnež Ray Kroc se je leta 1955 pridružil podjetju kot agent za franšize. Še istega leta je prehrambeno verigo odkupil od bratov McDonald, takoj na novo ustanovil korporacijo McDonald's in franšiza se je uveljavila po vsem svetu.

Njihovi najbolj znani izdelki so hamburger, cheeseburger, piščančji izdelki, mlečni napitki, ocvrt krompirček. Zadnje čase prodajajo tudi solato, sadje. Postavili so celo igrala za otroke in oglaševali podjetje kot otrokom prijazno. Logotip podjetja je takoj za Coca-Colo najbolj prepoznaven simbol na svetu.

Zgodovina 

Leta 1940 sta z odprtjem prve restavracije na križišču ceste 1398 North E Street in West 14th Street v San Bernardinu v Kaliforniji posel začela brata Dick in Mac McDonald. Ko sta leta 1948 predstavila nov sistem "hitre postrežbe", je to spremenilo in nadgradilo temelje za današnji moderen način vodenja hitrih restavracij, ki ga je sicer že leta 1921 prva predstavila veriga restavracij s hamburgerji White Castle. Prva restavracija z novo arhitekturno podobo z dvema znamenitima zlatima lokoma na strehi je bila odprta maja 1953 v mestu Phoenix, Arizona. Prva maskota podjetja je bil možakar s šefovsko kapo na glavi v obliki hamburgerja po imenu "Speedee", ki jo je leta 1967 zamenjal vsem znani "Ronald McDonald".

McDonald's Slovenija

Restavracije 

Trenutno je 22 restavracij: Ljubljana (7); Maribor (4); Celje (2); Kranj, Velenje, Koper, Novo mesto, Domžale, Ptuj, Nova Gorica, Murska Sobota, Lesce (1). Štiri so dosedaj zaprli.

Države in teritoriji z restavracijami po svetu

Glej tudi 

 Richard in Maurice McDonald, ustanovitelja restavracije McDonald"s

Sklici in opombe

Zunanje povezave 
mcdonalds.com uradna stran (svet)
mcdonalds.si uradna stran (Slovenija)

Podjetja ZDA
Prehrambena podjetja
Podjetja, ustanovljena leta 1940